You and I (canção de Céline Dion) — canção do álbum A New Day... Live in Las Vegas
You and I (canção de Lady Gaga)
You and I (canção de Queen)

Desambiguações de música